В статье представлен список лиц, которым присвоено звание «Герой Узбекистана». Список содержит информацию о дате присвоения звания, месте работы и должности на момент награждения, ссылки на соответствующие указы.

Список Героев Узбекистана

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Указы Президента 

Списки носителей званий
Списки:Узбекистан
Персоналии:Узбекистан